Le nom Frances a été utilisé par plusieurs systèmes tropicaux dans le bassin de l'océan Atlantique nord. Il compte le plus d'utilisations, à égalité avec le nom Arlene avant la saison 2005. Frances a été retiré après la saison 2004 à la suite des dommages et pertes de vie causés par son incarnation de cette saison-là.

 Ouragan Frances de 1961, un ouragan de catégorie 3 qui a causé des inondations à Porto Rico ;
 Tempête tropicale Frances de 1968, un système qui a passé sa vie entière en mer ;
 Ouragan Frances de 1976, un cyclone qui a suivi un trajectoire incurvé vers les Açores, l'atteignant comme un cyclone extratropical ; 
 Ouragan Frances de 1980, un autre système qui a passé toute sa vie en mer ;
 Ouragan Frances de 1986, un autre système qui a passé toute sa vie en mer ;
 Ouragan Frances (1992), un ouragan de catégorie 1 qui a menacé les bermudes sans cependant les toucher. Il a terminé sa vie en cyclone extratropical qui a affecté l’Espagne ;
 Tempête tropicale Frances de 1998, un faible système qui a causé des inondations dans l'Est du Texas et le Sud de la Louisiane ;
 Ouragan Frances de 2004, un ouragan puissant de catégorie 4 qui a frappé les Bahamas et la Floride en faisant 49 morts et plusieurs milliards de dommages.

Postérité 
Le nom Frances a été remplacé par Fiona dans les listes cycliques débutant lors de la saison 2010.

Voir aussi 
 

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme